Нуадибу — второй по населению город в Мавритании.
 Нуадибу (аэропорт) — международный аэропорт.
 Рас-Нуадибу — полуостров на западе Африки.